Сонора () — город в США, расположенный в центральной части штата Техас, административный центр округа Саттон. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 3027 человек, по оценке Бюро переписи США в 2018 году в городе проживало 3330 человек.

История 

Первым поселенцем на территории нынешнего города был скотовод и торговец из Форт-Маккаветта Чарльз Адамс, переехавший туда в 1885 году. В 1887 году он назвал место в честь семейного слуги из мексиканского региона Сонора. Адамс предлагал бесплатные лоты в городе, который в 1890 году был выбран административном центром округа Саттон.

В 1890 году начался выпуск еженедельной газеты «Devil's River News». Строительные материалы для города поставлялись телегами из Форт-Маккаветта и Сан-Анджело, время в пути составляло от 6 до 15 дней. В 1908 году был заключён контракт с железной дорогой Kansas City, Mexico and Orient Railway о постройке линии из Сан-Анджело в Дель-Рио. Строительство началось в 1909 году, однако компания столкнулась с финансовыми проблемами и не смогла завершить проект. В 1928 году участок линии купила железнодорожная компания Atchison, Topeka and Santa Fe и 13 мая 1930 года открылось железнодорожное сообщение между Сонорой и Сан-Анджело.

В 1916 году город совместно с Техасским университетом A&M организовал сельскохозяйственную экспериментальную площадку. В 1917 году Сонора получила устав и органы местного управления. Когда во время Великой депрессии стоимость овечьей и козьей шерсти упала в два раза, местные овцеводы организовали ассоциацию по продаже шерсти, которая помогала реализовывать товар и смогла стабилизировать цены.

География 
Сонора находится в центральной части округа, его координаты: .

Город расположен в западной части региона Хилл-Кантри, район отличается наличием выступающих из земли известняковых пород. На территории произрастают вечнозелёные дубы и мексиканский можжевельник, есть участки саванны, где произрастают различные кусты, травы и кактусы. 

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 5,3 км2, полностью занятых сушей.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Соноре преобладает семиаридный климат низких широт (BSh). В регионе нередки продолжительные засухи из-за близости степной и пустынной местности на западе. Расположение города на возвышенности позволяет влаге с Мексиканского залива образовывать больше облаков, чем в соседних областях. Грозы с обильными осадками чаще всего бывают в весенние и осенние месяцы. Зимой дожди возникают в основном благодаря фронтальным системам, зарождающимся на равнинах к северу от города.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 3027 человек, было 1107 домохозяйств и 792 семьи. Расовый состав города: 88,8 % — белые, 0,4 % — афроамериканцы, 0,3 % — коренные жители США, 0,2 % — азиаты, 0,0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 9 % — другие расы, 1,4 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 62,7 %.

Из 1107 домохозяйств, в 42,6 % живут дети младше 18 лет. 55,1 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (26,9 % с детьми младше 18 лет), в 11,2 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 5,2 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 28,5 % домохозяйств не являлись семьями. В 25,2 % домохозяйств проживал только один человек, 11,2 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,73 человека. Средний размер семьи — 3,31 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 33,1 % — жители младше 20 лет, 22,9 % находятся в возрасте от 20 до 39, 31,5 % — от 40 до 64, 12,5 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 35,4 года.

Согласно данным пятилетнего опроса 2018 года, средний доход домохозяйства в Соноре составляет 62 255 долларов США в год, средний доход семьи — 68 793 доллара. Доход на душу населения в городе составляет 29 804 доллара. Около 7,3 % семей и 9,3 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 11,7 % в возрасте до 18 лет и 11,9 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 

Управление городом осуществляется избираемыми мэром и городским советом, состоящим из четырёх человек.

Инфраструктура и транспорт 
Через Сонору проходят межштатная автомагистраль I-10, автомагистраль 277 США, а также автомагистраль 467 штата Техас.
 
В городе располагается муниципальный аэропорт Соноры. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1230 метров. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие пассажирские рейсы, является региональный аэропорт Сан-Анджело. Аэропорт находится примерно в 100 километрах к северу от Соноры.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Сонора.

Экономика 

Согласно бюджету города на 2016—2017 годы, планируется, что доходы города составят $6,29 млн, столько же составят расходы.

Отдых и развлечения 
Примерно в 12 километрах к западу от города находятся пещеры Соноры. В городе располагаются природный центр Итон-Хилл (), дом-музей Майерса (), а в доме, напротив которого застрелили Уилла Карвера, одного из участников «дикой банды» Бутча Кэссиди, открыт музей Айс-Хаус-Ранч.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Саттон (округ, Техас)